

Нью-Вієнна — місто, штат Айова
 Нью-Вієнна — селище, штат Огайо